Airport har flere betydninger:
 Lufthavn – på engelsk kaldet airport.
 Airport (band) – et dansk band.
 Airport (tv-serie) – en engelsk tv-serie om dagligdagen i London Heathrow Airport.
 Airport (film) – film fra 1970 instrueret af George Seaton.